Анатолий Николаевич Спорыхин — российский геомеханик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (2000).

Биография 
Родился 29.09.1939.

Окончил математико-механический факультет Воронежского университета (1963). Работал и работает там же, с 1988 по 2013 год зав. кафедрой теоретической и прикладной механики (позднее называлась кафедрой механики и компьютерного моделирования).

В 1969 г. защитил кандидатскую, в 1985 г. — докторскую диссертации:
 Некоторые вопросы устойчивости деформирования сложных сред : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.00.00. — Воронеж, 1969. — 127 с. : ил.
 Теория и задачи устойчивости деформирования сложных сред : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.02.04. — Воронеж, 1982. — 326 c. : ил.

В 1987 г. присвоено учёное звание профессора.

Читал курсы: Концепции современного естествознания, Механика сплошной среды, Основные модели неупругой сплошной среды, Приближенные методы в механике, Прикладные модели в механике, Устойчивость деформируемых систем, Современные проблемы механики, вёл спецсеминар по механике деформируемого твердого тела.

Научные достижения 
 развитие трехмерной теории устойчивости упруго-пластических тел с усложненной структурой при малых и конечных деформациях;
 разработка теории устойчивости деформирования нелинейных сред при конечных возмущениях;
 развитие смешанного подхода в механике нелинейных сред;
 разработка методов математического описания процессов теплопереноса при пожаре в помещении и решение задач о трехмерных телах.

Подготовил 6 докторов и 18 кандидатов наук.

Автор научных работ в области механики деформируемого твердого тела, моделей сред, устойчивости, прочности, задач геомеханики, методов расчета упругопластических тел и систем с усложненной структурой, малых и конечных деформаций.

Сочинения 
 Метод возмущений в задачах устойчивости сложных сред / А. Н. Спорыхин; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : ВГУ, 1997. — 359,[1] с. : ил.; 20 см; ISBN 5-85813-106-9 :
 Устойчивость равновесия пространственных тел и задачи механики горных пород / А. Н. Спорыхин, А. И. Шашкин. — М. : Физматлит, 2004. — 231 с. : ил., табл.; 22 см.
 Комбинированный подход Эйлера-Лагранжа в механике сплошной среды / А. Н. Спорыхин, Н. А. Новиков. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. — 118,[1] с.; 20 см; ISBN 5-7455-0245-2 :
 Неконсервативные задачи трехмерной теории неупругой устойчивости в геомеханике [Текст] : монография / А. Н. Спорыхин ; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования «Воронежский гос. ун-т». — Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2015. — 369, [1] с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-9273-2251-0 :
 Метод возмущений в задачах устойчивости подкрепленных горных выработок [Текст] : монография / А. Н. Спорыхин, Д. В. Гоцев ; М-во образования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Воронежский гос. ун-т». — Воронеж : Изд.-полиграф. центр Воронежского гос. ун-та, 2010. — 298 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-9273-1639-7

Источники 
 http://www.ipmnet.ru/RNCTAM/staff/s/
 https://www.vsu.ru/ru/persons/?person=525

Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета